Het Aartsbisdom Nederland (Syrisch-orthodox) is een Nederlands bisdom van de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

In 1977 werd het Syrisch-orthodoxe bisdom Midden-Europa gevormd, dat de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk bediende. Als aartsbisschop werd Julius Yeshu Çiçek benoemd. 

In 1997 werd het bisdom Duitsland afgesplitst. Na het overlijden van Çiçek op 29 oktober 2005 vond een herverdeling plaats. Op 10 oktober 2006 werd het aartsbisdom Nederland ingesteld.

Het aantal leden van de Syrisch-orthodoxe Kerk in Nederland bedraagt ongeveer 25.000. De bisschop zetelt in het St. Ephrem de Syriër-klooster in Glane. 

De Syrisch-orthodoxe Kerk telt in Nederland de volgende parochies:
 Maria (Hengelo) 
 Apostel Johannes (Hengelo)
 St. Jacob van Sarugh (Enschede)
 St. Kuryakos (Enschede)
 St. Shemun Zeyte (Oldenzaal)
 St. Ignatius Nurono (Rijssen)
 St. Sharbil (Amsterdam)
 Moeder Gods (Amsterdam)
 St. Gabriel (Amsterdam)

Polycarpus Augin Aydin is sinds oktober 2006 bisschop van het bisdom.

 
Syrisch-orthodoxe Kerk
Arameeërs